Чортомлик — селище міського типу Дніпропетровської області, Покровська міська рада.
 Чортомлик — велика скіфська могила, розташована за 22 км на північний захід від Нікополя (Дніпропетровська область).
 Чортомлик — острів, що був у гирлі річки Базавлук. Тепер затоплений водами Каховського водосховища.
 Чортомлик — права притока Дніпра.
 Чортомлик — вантажно-пасажирська залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці

Див. також 
 Чортомлицька Січ